

32-й личный чемпионат Латвии 
 13 июля, 2008
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

Примечания 

2000